Il doppio del torneo di tennis Walikota Tarakan Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Naomi Broady e Teodora Mirčić che hanno battuto in finale Hao Chen Tang e Ran Tian 6-2, 1-6, [10-5].

Teste di serie 

 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (primo turno)
 Samantha Murray /  Melanie South (primo turno)

 Hao Chen Tang /  Ran Tian (finale)
 Li Ting /  Chen Liang (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Walikota Tarakan Open 2013